refleksyjność w informatyce: mechanizm refleksji;
 w naukach społecznych rozumiana jest jako zwrotna relacja między różnymi zjawiskami;
 antropologia refleksyjna – jeden ze współczesnych nurtów antropologii;